Палико () — фамилия.
 Палико, Жорж (1857—после 1921) — французский композитор.
 Палико, Люси (1857—после 1895) — французская пианистка и органистка.